Koseki, registre familial au Japon

 Yūji Koseki (1909-1989), musicien et parolier japonais ;
 Yasuhiro Koseki (1992-), nageur japonais ;
 Shiori Koseki (1972-), joueuse de softball japonaise.